Zawody pucharu świata w biathlonie w Chanty-Mansyjsku – są ostatnimi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostaną rozegrane w dniach 25–27 marca. Zawodnicy będą rywalizować w sprincie i biegu masowym.

Pierwszego i drugiego dnia rozegrano sprinty. Wśród kobiet tryumfowała Rosjanka Jana Romanowa pokonując Francuzkę Marie-Laure Brunet i Szwedkę Helenę Jonsson. U mężczyzn wygrał Rosjanin Iwan Czeriezow pokonując Włocha Christiana De Lorenziego i Ukraińca Andrija Deryzemlę.

Ostatniego dnia rozegrano biegi masowe. Wśród kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner pokonując Francuzkę Sandrine Bailly i Słowaczkę Anastasiję Kuźminę. Wśród panów tryumfował Austriak Dominik Landertinger pokonując Niemca Arnda Peiffera i Norwega Halvarda Hanevolda.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty – 25.03.2010, 26.03.2010

Mężczyźni 
Do zawodów zgłoszonych zostało 83 zawodników. Na starcie wycofali się  Łukasz Witek i  Halvard Hanevold, a zwodów nie ukończył  Martin Fourcade.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 68 zawodniczek. Na starcie wycofała się  Olga Nazarowa.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 27.03.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2010 w Rosji
Sport w Chanty-Mansyjsku
Biathlon w Rosji